Хар:
 Хар (Мюнхен) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хар (приток Чулыма) — река в Томской области России.
 Хар — название XVI (Тмуитского, позже Мендесского) нома Нижнего Египта.
 Хар — одно из имён-прозвищ бога О́дина (Hár — высокий).
 Хар (ჴ) — архаическая буква грузинского алфавита.

Фамилия 
 Хар, Мартин
 Хар-Цви, Ронен
 Хар-Цион, Меир
 Хар Эвен, Йоав

См. также 
 Хара
 Хар-Булук
 Хар-Карком
 Хар-Нуур
 Харсоим
 Хар-Сорт-Ай-Хетта
 Хар-Толга
 Хар-Ус-Нуур
 Хар-Юган (приток Лейв-Горт-Югана)
 Хар-Яха